Фёдор Барятинский:
 Барятинский, Фёдор Михайлович Игрень (2-я пол. XVI в.) — русский государственный деятель.
 Барятинский, Фёдор Никитич (? — 1670) — голова и воевода во времена правления Михаила Фёдоровича и Алексея Михайловича. Сын князя Никиты Петровича Барятинского.

 Барятинский, Фёдор Сергеевич (1742—1814) — обер-гофмаршал, действительный тайный советник, камергер.
 Барятинский, Фёдор Юрьевич (ум. 1696) — русский военачальник конца XVII в.